Tilly und ihre Freunde ist eine irisch-britische Zeichentrickserie, die zwischen 2012 und 2013 produziert wurde.

Handlung 
Tilly und ihre fünf Freunde leben zusammen in ihrem kleinen gelben Haus. Dort spielen sie gemeinsam, werden künstlerisch, musisch oder tänzerisch aktiv und entdecken gemeinsam ihre Umwelt. Trotz dieser vielen gemeinsamen Tätigkeiten hat aber jeder der Charaktere seine eigene Persönlichkeit.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wurde zwischen 2012 und 2013 von European Broadcasting Union, JAM Media und Walker Productions in Irland und dem Vereinigten Königreich produziert. Dabei sind 52 Folgen entstanden.

Die deutsche Erstausstrahlung fand am 14. Oktober 2013 auf KiKA statt. Zudem wurde die Serie auf DVD, sowie auf maxdome und EntertainTV veröffentlicht.

Episodenliste

Weblinks 
 
 
 Tilly und ihre Freunde auf KIKA.de

Zeichentrickserie
Fernsehserie (Vereinigtes Königreich)
Fernsehserie (Irland)
Fernsehserie der 2010er Jahre